Санта Марија де ла Луз има више значења:

 Санта Марија де ла Луз (Сан Салвадор ел Секо), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Санта Марија де ла Луз, Лас Лијебрес (Моктезума), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику